Mind the Gap steht für:
 Mind the gap, Sicherheitshinweis der Londoner U-Bahn
 Mind the Gap (2004), US-amerikanischer Spielfilm von Eric Schaeffer 
 Mind the Gap (2007) (Se upp för dårarna), schwedischer Spielfilm von Helena Bergström 
 Mind the Gap (2019) (Alternativtitel: Democracy Ltd), österreichischer Dokumentarfilm von Robert Schabus
 Mind the Gap (Album), Album der deutschen Band Scooter (2004)

Siehe auch:
 Minding the Gap, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Bing Liu (2018)